Greece es el nombre en idioma inglés para Grecia, y puede hacer referencia también a dos poblaciones en Estados Unidos:

 Greece, un pueblo ubicado en el condado de Monroe en el estado estadounidense de Nueva York.
 Greece, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Monroe en el estado estadounidense de Nueva York.